Vozokany (okres Galanta), een Slowaakse gemeente in de regio Trnava, in het district Galanta
 Vozokany (okres Topoľčany), een Slowaakse gemeente in de regio Nitra, in het district Topoľčany